Rosignol bezeichnet
eine Stadt in Guyana, siehe Rosignol (Guyana)
die deutsche Schreibweise eines französischen Familiennamens, siehe Rossignol (Familienname)